chrząszcze z rodzaju Ips:
 kornik drukarczyk (Ips amitinus)
 kornik drukarz (Ips typographus)
 kornik modrzewiowiec (Ips cembrae)
 kornik ostrozębny (Ips acuminatus) 
 kornik sześciozębny (Ips sexdentatus)
 kornik zrosłozębny (Ips duplicatus)

Zobacz też 
 kornikowate